Hay varias islas que se llaman Pitt.

Isla Pitt, es una isla de la Columbia Británica, Canadá.
Isla Pitt, es la segunda isla del archipiélago de las Islas Chatham, Nueva Zelanda.
Islas Pitt, es un archipiélago de la península Antártica, Antártica.